Lower Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lower Creek Township (Burke County, North Carolina)
 Lower Creek Township (Caldwell County, North Carolina)